Ajalon je příjmení více osob:

 Ami Ajalon (* 1945) – bývalý ředitel Šin Bet a bývalý velitel Izraelského vojenského námořnictva
 Cvi Ajalon – izraelský voják, v 1948 – 1952 letech velitel Centrálního velitelství
 Danny Ajalon – náměstek izraelského ministra zahraničí a bývalý izraelský velvyslanec v USA

Související články 
 Ajalon (rozcestník)

Židovská příjmení